Skanderup (plaats), een plaats in de Deense regio Zuid-Denemarken in de gemeente Kolding
Skanderup (parochie, Kolding), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Kolding
Skanderup (parochie, Skanderborg), een voormalige parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Skanderborg